Het wereldkampioenschap racquetball is een tweejaarlijks mondiaal toernooi. Het toernooi wordt georganiseerd door de International Racquetball Federation (IRF).

Erelijst

Lijst van meervoudige wereldkampioenen

Externe links
Wereldkampioenschappen - IRF - Team resultaten
Wereldkampioenschappen - IRF - Individuele resultaten

Racquetball